Кари́н Оберхо́фер (; 3 ноября 1985, Брессаноне) — итальянская биатлонистка. Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2014 года в смешанной эстафете, трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов мира, вице-чемпионка Европы в эстафете.

Принимала участие в зимних Олимпийских играх 2010 и 2014 годов.

На Олимпиаде 2014 года в Сочи финишировала 4-й в спринте, что стало её лучшим результатом в личных гонках на тот момент. После дисквалификации россиянки Ольги Вилухиной, Оберхофер должна стать бронзовым призёром того спринта, однако перераспределения наград пока не было. В смешанной эстафете, впервые проводившейся в рамках Олимпийских игр, завоевала бронзовую медаль вместе с Доротеей Вирер, Домиником Виндишем и Лукасом Хофером.

Карьера 
Дебютировала за сборную Италии на этапах Кубка мира по биатлону в 2009 году. Но первые успехи пришли к спортсменке только через два сезона в основе. Тогда она впервые начала попадать в очки. Сезон 2011/2012 Оберхофер завершила на 45-м месте в общем зачете Кубка мира. В 2013 году на этапе в Антерсельве в спринте спортсменка впервые попала в восьмёрку сильнейших. Завершила карьеру.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на итальянской федерации зимних спортов

Биатлонисты Италии
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Победители Гонки чемпионов
Чемпионы Всемирных военных игр